– japońska skoczkini narciarska. Uczestniczka zimowej uniwersjady (2017).

W Pucharze Świata zadebiutowała 3 marca 2012 w Zaō, gdzie zajęła 38. miejsce. Pierwsze punkty w zawodach tego cyklu zdobyła 22 stycznia 2016 w tej samej miejscowości, plasując się na 29. pozycji.

W lutym 2017 wzięła udział w zimowej uniwersjadzie w Ałmaty, zajmując 7. miejsce w konkursie indywidualnym kobiet.

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowa uniwersjada

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1995